Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Engleskoj.

Povijest
Engleska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo u kasno rimsko doba i ranom srednjem vijeku.

Galerija

Vidi 
kršćanstvo u Škotskoj
kršćanstvo u Walesu
kršćanstvo u Sjevernoj Irskoj
kršćanstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu

Izvori 

 
Engleska